Checa kan syfta på:
Carlos Checa (1972–), en f d roadracingförare i MotoGP och World Superbike, bror till nedanstående
David Checa (1980–), en spansk roadracingförare, bror till ovanstående